B.T. Guld er en sportspris, der bliver uddelt hvert år af B.T. efter at være blevet udpeget af sportsudøverne selv. Derfor bliver den også kaldt "sportens egen pris". Vinderen kåres ved DR's sportsgalla. Prisen er blevet tildelt siden 1930.

Prisen tildeles ved, at B.T.s sportsredaktion indstiller de 10 sportsudøvere - enten individer eller i form af hold - der i kalenderåret har markeret sig bedst. Herefter udpeger en årligt sammensat jury af 40 aktive atleter deres valg til årets B.T. Guld. Atleterne kan tildele 3, 2 og 1 point til de indstillede, og vinderen er den udøver, der har fået flest point.

Modtagere 

Sportspriser
BT